Idrac est un nom de lieu, et un nom de famille porté par plusieurs personnalités. Une graphie proche est utilisée pour les acronymes IDRAC et iDRAC.

Toponyme 

 Idrac, ancienne commune française, aujourd'hui intégrée à la commune de Idrac-Respaillès, dans le Gers.
 Idrac-Respaillès, commune française dans le Gers.

Patronyme 

 Anne-Marie Idrac (née en 1951), dirigeante d'entreprise, députée, secrétaire d'État.
 Francis Idrac (né en 1946), haut fonctionnaire français, préfet de région.
 Jean-Antoine-Marie Idrac (1849-1884), sculpteur français.
 Pierre Idrac (1885-1935), météorologue et physicien français.

Acronyme et sigle 
C'est aussi une abréviation, un acronyme ou un sigle :
 IDRAC, acronyme pour Institut de recherche et d'action commerciale, réseau d'écoles de commerce.
 iDRAC, sigle pour , dispositif d'administration de serveur Dell.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme